Příjmení Zellner nosí tyto osobnosti:

 Juval Celner (* 1978) – izraelský politik (též Yuval Zellner)
 Laurenz Zellner (1825–1906) – českoněmecký lékař a politik ze Šluknova, poslanec Českého zemského sněmu
 Martina Zellner – německá atletka
 Torrance Zellner – americký atlet

 jiné významy
 Zellner (planetka)